Babylog steht für:

 ein ehemaliges Blogportal der Journalistin Patrice Fuchs
 Kinderbeatmungsgerät-Modelle des Unternehmens Drägerwerk